Västvallen kan syfta på:

Siegfriedlinjen, en linje av försvarsfort och tankhinder som byggdes av Tyskland 1916 - 1917 och 1938 - 1940
Atlantvallen, ett omfattande system av kustfortifikationer byggt av Tyskland under andra världskriget
Vestvolden, en del av Köpenhamns befästning som byggdes 1888 - 1892